CFU har flere betydninger:

 Caribbean Football Union
 Center for Undervisningsmidler